Vârteju ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vârteju (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Vârteju (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov